Ambaca kan syfta på följande platser:

Angola 

 Camabatela, ort, Cuanza Norte, 
 Município Ambaca, kommun, Cuanza Norte, 

Robotskapade Angolaförgreningar